Кенни:
 Кенни, Джейсон — Дже́йсон Т. Ке́нни (англ. Jason T. Kenney, р. 30 мая 1968) — действующий министр гражданства, иммиграции и многокультурности Канады
 Кенни, Пэдди — Па́трик Джо́зеф Ке́нни (англ. Patrick Joseph Kenny; 17 мая 1978, Галифакс, Англия), более известный как Пэ́дди Ке́нни (англ. Paddy Kenny) — ирландский футболист
 Кенни, Стивен — Стивен Кенни (30 октября 1971, Дублин, Ирландия) — ирландский футболист, футбольный тренер, главный тренер ФК «Дандолк»
 Кенни, Томас — То́мас Джеймс Ке́нни (англ. Tomas James Kenny; род. 13 июля 1962, Сиракьюс) — американский актёр озвучивания, наиболее известен озвучиванием персонажа Губка Боб Квадратные Штаны в одноимённом мультсериале
 Кенни, Энда — Энда Кенни (ирл. Éanna Ó Cionaoith (Эна О'Коныхь), англ. Enda Kenny; род. 24 апреля 1951, Каслбар, графство Мейо, Ирландия) — ирландский политик, премьер-министр Ирландии с 9 марта 2011 года
 Кенни, Энтони — Энтони Кенни (Энтони Джон Патрик Кенни, англ. Anthony John Patrick Kenny; р. 16.03.1931, Ливерпуль) — английский учёный-философ